Filip Sternberg nebo Filip ze Sternbergu, případně v počeštěné formě Filip Šternberk a Filip ze Šternberka, může být příslušník šlechtického rodu Šternberků:
 Filip Jáchym Sternberg (asi 1715–1715), syn Františka Damiána ze Sternbergu (1676–1723)
 Filip Nevius Sternberg (1773–1778), syn Františka Kristiána ze Sternbergu (1732–1811)
 Filip Sternberg (1852–1924), c. k komoří, čestný rytíř Maltézského řádu, majitel Jemniště
 Filip Sternberg (* 1929), bratr Zdeňka Sternberga (1923–2021) a Jana Boska Sternberga (1936–2012), komtur Řádu sv. Jiří v Bavorsku
 Filip Sternberg (* 1956), JUDr., majitel hradu Český Šternberk a zámku Březina, čestný rytíř Maltézského řádu

Související články 
 Šternberkové